Talitu steht für:

 Talitu, ein osttimoresischer Suco in der Gemeinde Aileu
 Talitu (Aldeia), eine osttimoresische Aldeia im gleichnamigen Suco
 Talitu (Ort), ein osttimoresischer Ort in der gleichnamigen Aldeia
 Talitu Lama, ein osttimoresischer Ort in der gleichnamigen Aldeia